Magaard ist der Familienname folgender Personen:

 Gothart Magaard (* 1955), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe
 Lorenz Magaard (1934–2020), deutscher Ozeanograph